Вторая Кошка — коса на востоке Камчатке, на северо-восточном берегу бухты Карага.

Нанесена на карту в 1885 году Ф. К. Геком как мыс Старшина, так как здесь отдельно на побережье находилась летняя юрта старшины посёлка Карага, расположенного в основании косы. После 1910 года получила современное название, при этом прежнее наименование сохранилось для мыса, являющегося оконечностью косы.

См. также 
 Первая Кошка

Топографические карты

Примечания 

Косы Камчатского края
Косы Берингова моря